baculum (bakulum) – kość prącia występująca u niektórych ssaków
 baculum (bakula) – część pokładełka niektórych owadów
 Baculum – rodzaj straszyków, obecnie synonim rodzaju Cladoxerus